Rhodocoma är ett släkte av gräsväxter. Rhodocoma ingår i familjen Restionaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gräsordningen
Rhodocoma